Ванандеци () — армянская фамилия. Известные носители:

 Ванандеци, Гурген (1898—1937) — армянский советский литературный критик.
 Ванандеци, Ованес (1772—1841) — армянский поэт.
 Ванандеци, Саркис Мирза (1830—1871) — армянский публицист, драматург и актёр.